Casa Bofill o Ca l'Ambrós, habitatge modernista a la vila de Palafrugell (el Baix Empordà) 
 Casa Bofill (Figueres), edifici prop de la Rambla de Figueres (l'Alt Empordà) 
 Casa Bofill (Molins de Rei), edifici al municipi de Molins de Rei (Baix Llobregat)
 Casa Bofill (Santa Coloma de Farners), edifici al municipi de Santa Coloma de Farners (la Selva)